Шапа:

 Шапа — река в России, протекает в Пензенской области, Республике Мордовия, Нижегородской области.
 Шапа — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Шапа () — город в провинции Лаокай, Вьетнам.
 Шапа () — квартал в городе Шапа, провинция Лаокай, Вьетнам.
 Шапа () — квартал в городе Шапа, провинция Лаокай, Вьетнам.